Сезон ФК ФК «Зірка» 2017—2018 — 8-й сезон ФК «Зірка» (Кропивницький) у вищому дивізіоні українського чемпіонату. Кропивничани виступали в Прем'єр-лізі та Кубку України. У чемпіонаті посіла 10-е місце, а в плей-оф за право збереження місця в Прем'єр-лізі поступилася чернігівській «Десні» та вилетіла до Першої ліги.

Склад команди

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Усі турніри

Прем'єр-ліга

Турнірна таблиця 

|}
|}</onlyinclude>

Загальна таблиця результатів

Результати по турах

Матчі

Плей-оф вибування

Кубок України

Статистика

Матчі та голи 

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники 

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, які покинули команду по ходу сезону

|}
Останнє оновлення: 27 травня 2018

Бомбардири 

Останнє оновлення: 27 травня 2018

«Сухі матчі» 

Останнє оновлення: 27 травня 2018

Дисциплінарні порушення 

Останнє оновлення: 27 травня 2018

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт клубу

Зірка (Кропивницький)
Українські футбольні клуби в сезоні 2017–2018